Secrets (The Walking Dead) - episódio da série

Música 
 Secrets (álbum de Allan Holdsworth)
 Secrets (álbum de Toni Braxton)
 Secrets (canção de OneRepublic)
 Secrets (canção de The Weeknd)

Veja também 
 Secret
 Segredo

Desambiguação